Maria z Saksonii-Altenburga (1818–1907)
 Maria z Saksonii-Altenburga (1845–1930)